Большое Грызлово:

 Большое Грызлово — деревня в Серпуховском районе Московской области
 Большое Грызлово — спортивный аэродром в Серпуховском районе Московской области